Дэ́брэ-Ма́ркос () — город в Эфиопии, в регионе Амхара. Получил название в честь главного православного храма, построенного здесь в 1869 году. До 1995 года был административным центром провинции Годжам.

История 
В ХΙΧ веке в Дэбрэ-Маркос располагалась столица негуса . Население города в те годы очень колебалось, в зависимости от местонахождения негуса. При нём, население города увеличивалось до 20 000 жителей. При отсутствии его в столице, количество населения снижалось до 5000 жителей.

В 1926 году дворец негуса был реконструирован сыном Текле Хайманота в стиле европейских зданий после поездки его вместе с Хайле Селассие в Европу. К 1935 году в городе располагались почта, телеграф, телефонная связь.

География 
Город расположен на севере центральной части страны, на высоте 2446 м над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным Центрального статистического агентства, на 2007 год население Дэбрэ-Маркоса составляет 62 497 человек, из них 29 921 мужчина и 32 576 женщин. 97,03 % населения города являются приверженцами эфиопской православной церкви; 1,7 % населения исповедуют ислам и 1,1 % — протестантизм.

По данным переписи 1994 года население города насчитывало 49 297 человек, из них 22 745 мужчин и 26 552 женщины. Этнический состав на тот период времени был следующим: амхара (97,12 %); тиграи (1,29 %) и оромо (0,67 %); 0,92 % населения были представлены другими народностями. 97,25 % населения исповедовали православие; 1,88 % — ислам и 0,81 % — протестантизм.

Экономика и транспорт 
В городе представлена пищевая и текстильная отрасли, а также производство строительных материалов. Имеется неработающий аэропорт  с грунтовыми взлетно-посадочными полосами.

В 2006 году планировалось организовать производство троллейбусов на территории города. Планировалось выделение 43 га земли в черте города, организовано совместное ООО «Рус-Афро Троллейбус», первые 2 образца троллейбусов были доставлены из России в Аддис-Абебу. Троллейбусы планировалось собирать для стран Африки и Южной Америки. Однако, производство так и не было организовано.

Учебные заведения 
В 2005 году был основан государственный университет . В настоящее время в составе университета входят колледж социальных наук, колледж естественных наук, колледж бизнеса и экономики, колледж сельского хозяйства, колледж медицинских наук, школа права, школа медицины, институт землеустройства, технологический институт, институт последипломного образования.

Известные уроженцы 

 В Дэбрэ-Маркосе в 1985 году родилась известная бегунья Меселеш Мелкаму, серебряный призер чемпионата мира по лёгкой атлетике.
 В Дэбрэ-Маркосе в 1985 году родилась известная бегунья Сентайеху Эджигу, бронзовый призер чемпионата мира по лёгкой атлетике.
 В Дэбрэ-Маркосе в 1910 году родился будущий министр иностранных дел Эфиопии, классик художественной литературы страны .

Примечания 

Города Эфиопии